John Carver (voetballer), Engels voetballer en voetbalcoach
John Carver (gouverneur), Pilgrim-leider en gouverneur